За приложението като название в други произношения вижте Свети Лаврентий и Сейнт Лорънс (пояснение).

Сан Лоренцо може да се отнася за:

 Сан Лоренсо, град в департамент Вале, Хондурас.
 Сан Лоренсо, град в провинция Санта Фе, Аржентина;
 Сан Лоренсо, департамент в провинция Санта Фе, Аржентина;
 Сан Лоренсо де Алмагро, футболен отбор от Буенос Айрес, Аржентина;
 Сан Лоренцо, град в провинция Реджо ди Калабрия, Италия;
 Сан Лоренцо ал Маре, село и община в провинция Империя, Италия;
 Сан Лоренцо Белици, село и община в провинция Козенца, Италия;
 Сан Лоренцо дел Вало, град в провинция Козенца, Италия;
 Сан Лоренцо Дорсино, град в провинция Тренто, Италия;
 Сан Лоренцо Маджоре, село и община в провинция Беневенто, Италия;
 Сан Лоренцо Нуово, село и община в провинция Витербо, Италия;
 Сан Лоренцо ди Себато, град в Южен Тирол, Италия;
 Сан Лоренцо фуори ле Мура, една от седемте поклоннически църкви в Рим;
 Сан Лоренцо, една от най-старите църкви в град Флоренция, Италия.
 Сен Лоран, френски моден дизайнер.